Das Buschgespenst ist der Titel folgender Werke:
 Band 64 von Karl May’s Gesammelte Werke (1935), bearbeitete Fassung von Die Sclaven der Arbeit, der zweiten Abteilung des Romans Der verlorne Sohn von Karl May (1884–1886) 
 Das Buschgespenst (Film), zweiteiliger Film des Fernsehens der DDR von Vera Loebner, Adaption von Mays Werk (1986)
 Das Buschgespenst (Theaterstück), Theaterstück von Gerd Schlott, Adaption von Mays Werk (2015)